Amstel Amszterdam folyója
 Amstel sörmárka